Хитриков; Хітриков

Жінки 
 Хитрикова Марія Володимирівна (1990—2012) — українська альпіністка і скайраннерка. Триразова призерка чемпіонатів України з альпінізму у висотному класі, неодноразова призерка міжнародних сходжень на Ельбрус; рекордсменка України.

Чоловіки 
 Хітриков Василь Пимонович (1922—1987) — український радянський живописець. Народний художник УРСР.
 Хитриков Володимир Андрійович (* 1954) — радянський та український альпініст, майстер спорту СРСР, старший тренер по альпінізму, дворазовий чемпіон СРСР, «Сніговий барс».